Pelinka peut désigner :

Toponymes 
 Pélinka, une localité au Burkina Faso
 Pélinka-Youmboura, une localité au Burkina Faso

Patronymes 
 Rob Pelinka, un homme d'affaires américain